Machan ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Machan (* 1974), US-amerikanischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 James Machan (* 1939), US-amerikanischer Organist, Kirchenmusiker, Komponist und Musikpädagoge
 Tibor R. Machan (1939–2016), US-amerikanischer Philosoph, Professor am Institut für Philosophie an der Auburn University